Burrow ist der Familienname folgender Personen:
 Jamie Burrow (* 1977), englischer Straßenradrennfahrer
 Joe Burrow (* 1996), US-amerikanischer Footballspieler

 Milton C. Burrow (* um 1921), Tontechniker
 Thomas Burrow (* 1909–1986), britischer Indologe
 Trigant Burrow (1875–1950), US-amerikanischer Psychoanalytiker

Burrow steht für:
 Burrow (Film), Animationsfilm von Madeline Sharafian (2020)

Siehe auch:
 Burro
 Burrows
 Burrowes